Жан-Пьер Франсуа Бланшар (; 4 июля 1753 — 7 марта 1809) — французский изобретатель, наиболее известен как пионер авиации и воздухоплавания.

Биография 

Жан-Пьер Франсуа Бланшар совершил свой первый успешный полёт на воздушном шаре 2 марта 1784 года в Париже, на заполненном водородом воздушном шаре на Марсовом поле.

Первый успешный пилотируемый полёт воздушного шара произошёл несколькими месяцами ранее, 21 ноября 1783 года, когда Пилатр де Розье и маркиз д’Арланд поднялись в воздух в Версальском дворце на привязанном воздушном шаре с оболочкой, наполненной горячим воздухом построенном братьями Монгольфье.

На шаре Бланшара были парус и два весла — ими по аналогии с кораблями Бланшар планировал управлять аппаратом. Полет едва не был сорван — перед отправлением, один из зрителей, Дюпон де Шамбон прыгнул в гондолу и, выхватив свою шпагу, заявил о своём желании подняться на шаре в обществе Бланшара. Чтобы его отогнать от шара, понадобилось применить силу. Бланшар пытался направить шар на северо-восток к Ля Вилетт, но воздушный шар был отнесён ветром через Сену к Бийанкуру, а затем вернулся назад, приземлившись на Рю де Севре. Бланшар сделал латинское выражение «Sic itur ad astra» своим девизом.

Ранние полёты воздушных шаров оказали огромное влияние на моду того периода, формы и изображения в стиле au ballon широко использовались, от керамики до головных уборов. Для одежды au ballon были характерны огромные рукава и округлённые юбки, а также изображения воздушных шаров. В моде были причёски à la montgolfier, au globe volant, au demi-ballon, или à la Blanchard.

Бланшар в августе 1784 года переехал в Лондон, где он совершил полёт вместе с Джоном Шелдоном 16 октября 1784 года, спустя всего несколько недель после первого полёта в Великобритании (и первого вне Франции), когда итальянец Винченцо Лунарди летел от Мурфилдса в Вар 15 сентября 1784 года. Механизмы управления воздушным шаром Бланшара — машущие крылья и ветряк — снова оказались неэффективными, но воздушный шар пролетел около 115 км от военной академии в Челси, приземлившись в Санбури, а затем поднявшись снова закончив полёт в Ромси.

Бланшар совершил второй полёт 30 ноября 1784 года вместе с американцем доктором Джоном Джеффрисом, от Редариум-гарден к западу от Гросвенор-сквера в Лондоне до Ингресса в Кенте.

Третий полёт, также совершённый с Джеффрисом, стал первым полётом через Ла-Манш; он продолжался 2½ часа, перелёт из Англии во Францию 7 января 1785 года проходил от Дуврского замка до Гина.

Бланшару был предоставлен крупный пансион от Людовика XVI. Пилатр де Розье совершил попытку пересечь Ла-Манш в противоположном направлении, однако полёт пришлось перенести из-за плохой погоды; он всё же отправился в полёт и погиб в июне того же года.

Бланшар совершил поездку по Европе с показательными полётами. Бланшар совершил первые полёты на воздушном шаре в Бельгии, Германии, Нидерландах, и Польше.

После изобретения современного парашюта в 1783 года Луи Себастьяном Ленорманом во Франции, в 1785 году Жан-Пьер Бланшар продемонстрировал его как средство безопасной эвакуации из воздушного шара. В то время как первые демонстрации парашюта Бланшара проводились с собакой, позднее предоставилась возможность испытать его самому, когда в 1793 году его воздушный шар взорвался и он использовал парашют для эвакуации. Последующее развитие парашюта было направлено на его компактность. В то время как ранние парашюты были сделаны из льняной ткани, натянутой на деревянный каркас, в конце 1790-х, Бланшар начал делать парашюты из свернутого шёлка, так как он был более прочен и имел меньший вес.

9 января 1793 года Бланшар совершил первый полёт воздушного шара в Северной Америке, из Филадельфии, Пенсильвания в Дептфорд, округ Глостер (Нью-Джерси). Среди свидетелей полёта в тот день были президент США Джордж Вашингтон и будущие президенты Джон Адамс, Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон, и Джеймс Монро. Бланшар покинул США в 1797 году.

В 1804 году он женился на Мэри Мадлен-Софи Арманте (более известной как Софи Бланшар).

20 февраля 1808 годa Бланшар перенёс сердечный приступ во время полёта на воздушном шаре в Гааге. Он упал с воздушного шара и умер один год спустя от серьёзных травм. Его вдова продолжала показательные полёты, пока также не погибла.

6 июля 1819 года Норидж Дафф, морской офицер, родившийся в Эдинбурге, путешествовавший в то время по Западной Европе, описывал её смерть так:

(...)приехал на большие празднества в садах Тиволи, где стал свидетелем весьма печального несчастного случая. Помимо прочих развлечений вечера мадам Бланшар должна была подняться над садом на воздушном шаре и на некоторой высоте зажечь фейерверк. Во время подъёма воздушный шар задел несколько деревьев, часть ракет полетела не в том направлении, в котором планировалось, и подожгла воздушный шар, [который] в результате разорвался на части, а бедная мадам Бланшар вместе с корзиной упала с высоты нескольких тысяч футов на крышу дома на  и, скатившись оттуда вниз, разбилась. Легко представить себе шок нескольких тысяч человек, собравшихся для забав и бывших в приподнятом расположении духа, на глазах которых всё это произошло. Все праздничные мероприятия были прекращены. Устроители праздника объявили, что все деньги, собранные за вход, будут переданы детям несчастной женщины. На входе в сад был организован сбор пожертвований семье погибшей.

Память 
В 1991 г. Международный астрономический союз присвоил имя Жан-Пьера Бланшара кратеру на обратной стороне Луны.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Братья Икара, сыны Марса // Всеобщая История № 44 , № 45 
 История воздухоплавания 
 Журнал Жан-Пьера Бланшара о его первом подъёме в США 9 января 1793 г.

Воздухоплаватели Франции
Изобретатели Франции
Пионеры авиации
Почётные граждане Ганновера